

Editoria 
 La terza America. Un manifesto (The Revolution: A Manifesto) – saggio di Ron Paul del 2008
 The Revolution – giornale statunitense

Musica 
 The Revolution – gruppo musicale statunitense
 The Revolution – album degli Inhabited del 2005

Wrestling 
 The Revolution – stable della Total Nonstop Action Wrestling
 The Revolution – stable della World Championship Wrestling

Pagine correlate 
 Revolution